Linea U6 – linea della Metropolitana di Berlino
 Linea U6 – linea della Metropolitana di Monaco di Baviera
 Linea U6 – linea della metropolitana di Vienna